100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 29 lipca. Finał rozegrano 30 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 50 zawodniczek z 43 państw.

Złoty medal zdobyła Missy Franklin reprezentująca Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajęła Australijka Emily Seebohm, a brązowy medal przypadł Aya Terakawa z Japonii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013